Alessio Tacchinardi (classe 1975) – allenatore di calcio e calciatore italiano (Juventus)
 Fanny Tacchinardi – soprano italiano
 Massimiliano Tacchinardi (classe 1971) – calciatore italiano (Inter)
 Nicola Tacchinardi – violoncellista e tenore italiano
 Ornello Tacchinardi (classe 1908) – calciatore italiano (Spezia)